Kapitán může být:

 Kapitán (vojenství) – vojenská hodnost
 Kapitán (námořní hodnost) – důstojnická hodnost užívaná válečnými loďstvy
 Kapitán (sport) – vedoucí sportovního mužstva
 Kapitán (fotbal) 
 Kapitán lodi – funkce velitele lodi
 Kapitán letadla – velitel letadla, první pilot 
 Capitano Reggente – dva nejvyšší představitelé republiky San Marino
 Group captain – hodnost odpovídající plukovníkovi užívaná u Royal Air Force a některých dalších leteckých sil

příjmení
 Kapitán (příjmení) – české příjmení 
 Pavla Kapitánová – česká zpěvačka

kolonie 
 Generální kapitán – vysoká administrativní hodnost v 18. století ve španělských a portugalských koloniích

literatura
 Kapitán Haddock – komiksová postava, přítel reportéra Tintina
 Kapitán Hook – pirát z fiktivní Země Nezemě
 Kapitán Kid – přezdívka spisovatele Jaroslava Velinského
 Kapitán Nemo – postava románu Julese Verna Dvacet tisíc mil pod mořem
 Kapitán Nemo (román) – román J. M. Trosky, volně navazující na romány Julese Verna
 Patnáctiletý kapitán – román Julese Verna
 Captain America – komiksová postava, česky překládán jako Kapitán Amerika

filmy
 Kapitán (film, 1960) – francouzský dobrodružný film z roku 1960
 Kapitán (film, 2017) – koprodukční válečný film z roku 2017
 Kapitán Dabač – slovenský (československý) válečný film
 Rudý kapitán – česko-polsko-slovenský film režiséra Michala Kollára z roku 2016

Externí odkazy